Евге́ний Ефи́мович Кудряшёв (22 марта 1930 — сентябрь 1980, Москва) — советский киноактёр, один из самых снимаемых актёров-эпизодников 1950-х годов.

Биография 
Евгений Кудряшёв родился 22 марта 1930 года. В начале 1950-х годов окончил студию при Ногинском драматическом театре и некоторое время работал в театре. В середине 1950-х годов Кудряшёв переехал в Москву, в 1955 году у него родился сын.

С середины 1950-х годов Кудряшёв активно снимался в эпизодах. Он был характерный актёр, исполнитель ролей грубоватых увальней. Среди его заметных работ: Ефим Ковров («Полюшко-поле»), шофёр самосвала («Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва»), пленный Крыжнёв («Судьба человека»), Иван Москалёв («Карьера Димы Горина»), Толик («Когда разводят мосты»). В 1950-е годы был одним из самых снимаемых актёров-эпизодников.

Однако, несмотря на это, в начале 1960-х годов Евгений Кудряшёв оставил актёрскую профессию. Был мозаичником, рабочим на овощной базе. С определённого времени стал злоупотреблять алкоголем.

Смерть 
Умер в сентябре 1980 года на 51-м году жизни.

Фильмография 

  — Школа мужества — солдат
  — Сын — прохожий
  — Земля и люди — Костя Клюев
  — Долгий путь — ямщик
  — Они были первыми — Серж
  — Песня табунщика — милиционер
  — Полюшко-поле — Ефим Ковров
  — Разные судьбы — собутыльник Степана
  — Гори, моя звезда — шахтёр 7-го участка
  — Екатерина Воронина — Барыкин
  — Летят журавли — гость на вечеринке (нет в титрах)
  — Ветер — связной красных (нет в титрах)
  — Девушка с гитарой — участник самодеятельности
  — Иван Бровкин на целине — Костя
  — Матрос с «Кометы» — конкурсант (нет в титрах)
  — Юность наших отцов — офицер
  — Ванька — мясник
  — Всё начинается с дороги — рабочий (нет в титрах)
  — Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва — шофёр самосвала
  — Отчий дом — колхозник
  — Первый день мира — старшина Зыков
  — Песня о Кольцове — эпизод
  — Соната Бетховена
  — Судьба человека — пленный предатель Крыжнёв
  — Тоже люди — солдат средних лет
  — Бессонная ночь — поздравляющий с цветами
  — За городской чертой — Василий
  — Ровесник века — эпизод
  — Серёжа — киномеханик Алексей
  — Яша Топорков — Саша
  — Карьера Димы Горина — Иван Москалёв
  — Ночь без милосердия — Брукс
  — Весёлые истории — дядя Гриша
  — Когда разводят мосты — Толик
  — Большой фитиль (новелла «Гудок») — матрос (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 Кудряшёв Евгений Ефимович // Авторский сайт Алексея Тремасова

Умершие в 1980 году